Fair Antigua, We Salute Thee is het volkslied van Antigua en Barbuda. Het werd geschreven door Novelle Hamilton Richards en de muziek is van Walter Garnet Picart Chambers. Het werd als volkslied geadopteerd toen het land onafhankelijk werd in 1976. Het God Save the King is nog steeds het koninklijk volkslied.

Tekst 

Fair Antigua, we salute thee! 
Proudly we this anthem raise
To thy glory and thy beauty,
Joyfully we sing the praise
Of the virtues, all bestowed
On thy sons and daughters free;
Ever striving, ever seeking, 
Dwell in love and unity.

Raise the standard! Raise it boldly!
Answer now to duty's call
To the service of thy country,
Sparing nothing, giving all;
Gird your loins and join the battle
'Gainst fear, hate and poverty,
Each endeavouring, all achieving,
Live in peace where man is free.

God of nations, let Thy blessings
Fall upon this land of ours;
Rain and sunshine ever sending,
Fill her fields with crops and flowers;
We her children do implore Thee,
Give us strength, faith, loyalty,
Never failing, all enduring
To defend her liberty.

Symbool van Antigua en Barbuda
Volkslied uit Noord-Amerika
Muziek in Antigua en Barbuda